Ласаро Брусон Батиста (; род. 2 мая 1982, Ольгин) — американский, ранее кубинский шахматист, гроссмейстер (2000).

Пятикратный чемпион Кубы (2004—2005, 2007, 2009—2010, 2017).

В составе национальной сборной участник 8 Олимпиад (2000—2014) и 2 командных чемпионатов мира (2005, 2015).

Участник чемпионата мира по быстрым шахматам 2015 года в Берлине.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Кубы